Adámas kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Orchomenós, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 
 Adámas (ort i Grekland), Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar